Rather Ripped — четырнадцатый студийный альбом американской рок-группы Sonic Youth, выпущенный 13 июня 2006 года лейблом Geffen Records (этим альбомом завершился контракт группы с лейблом).

Список композиций

Бонусные треки

Чарты

См. также 
 Хелен Лундеберг

Примечания

Ссылки 
 Pitchfork Media report
 Pitchfork Media reports release date
 Los Angeles City Beat report
 CMJ interview, February 2006
 NYTimes Review
 Static And Feedback review
 Rather Ripped at Metacritic

Альбомы Sonic Youth